Słupia può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Słupia – fiume della Polonia
Słupia, comune del Distretto di Jędrzejów, nel Voivodato della Santacroce 
Słupia, comune del Distretto di Końskie, nel Voivodato della Santacroce 
Słupia, comune del Distretto di Skierniewice, nel Voivodato di Łódź
Słupia pod Kępnem, frazione del comune di Baranów, Distretto di Kępno, Voivodato della Grande Polonia